Кызылжар — название населённых пунктов и одноимённого футбольного клуба в Казахстане:

Футбольный клуб 
 «Кызыл-Жар» — казахстанский футбольный клуб из Петропавловска.
 «Кызыл-Жар» — женский казахстанский футбольный клуб из Петропавловска.

Населенные пункты 
 Кызылжар — село в Целиноградском районе Акмолинской области.
 Кызылжар (до 1993 г. — Благодарное) — село в подчинении городской администрации Актобе Актюбинской области, упразднено в 2018 г.
 Кызылжар (до 2009 г. — Андреевка) — село в Мартукском районе Актюбинской области.
 Кызылжар (до 1998 г. — Краснояр) — село в Хобдинском районе Актюбинской области.
 Кызылжар — село в Аксуском районе Алматинской области.
 Кызылжар (до 2010 г. — Совет) — село в Енбекшиказахском районе Алматинской области.
 Кызылжар (до 2000 г. — Дзержинское) — село в Каратальском районе Алматинской области.
 Кызылжар — село в Кербулакском районе Алматинской области.
 Кызылжар — село в Кегенском районе Алматинской области.
 Кызылжар — село в Индерском районе Атырауской области.
 Кызылжар — село в Махамбетском районе Атырауской области.
 Кызылжар — село в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области.
 Кызылжар — село в Теректинском районе Западно-Казахстанской области.
 Кызылжар — село в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области.
 Кызылжар — посёлок в Жанааркинском районе Карагандинской области.
 Кызылжар — село в Тарановском районе Костанайской области.
 Кызылжар — село в Аральском районе Кызылординской области.
 Кызылжар — село в Иртышском районе Павлодарской области.
 Кызылжар — село, центр одноимённого сельского округа сельской зоны города Аксу Павлодарской области.
 Кызылжар — село в Байдибекском районе Туркестанской области.
 Кызылжар — село в Ордабасинском районе Туркестанской области.
 Кызылжар — село в Сайрамском районе Туркестанской области, упразднено в 2014 г.
 Кызылжар — село в Сайрамском районе Туркестанской области.
 Кызылжар — село в Сарыагашском районе Туркестанской области.
 Кызылжар (до 1999 г. — Коммунизм) — село Шымкентской горадминистрации Туркестанской области, в 2004 г. включено в состав города.
 Кызылжар — до 1999 г. название села Кошек батыра Таласского района Жамбылской области.